Estádio de General Severiano
Grupo Severiano Ribeiro